Зага́цкий — фамилия.

Известные носители: